4 км, 4-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 4-й километр — прежнее название села Заречное в южной части Тунгиро-Олёкминского района Забайкальского края

Азербайджан 
 4 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551223

Казахстан 
 4 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 701512

Россия 
 4 км — пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 955618
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 837835
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога. Код 101540
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636173
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 633048
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 208220
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 045439
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 030148
 4 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 018432
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 761547
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764865
 4 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 310715
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 299412
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 531817
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 543034
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Челябинск-Главный — Еманжелинск. Код 800544
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Карталы 1 — Белорецк. Код 817615
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Бердяуш — Бакал. Код 806733
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 602228
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 590622
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 606040
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605635

 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 881537
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 881537

Украина 
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Потоки — Редуты. Код 425514

Донецкая республика 
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 493530
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 483628
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 496929
 4 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 497710

Приднестровье 
 4 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код 456014
 4 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код 460626